Merkava est le nom d'une série de chars de combat israéliens :
 Merkava Mark 1 ;
 Merkava Mark 2 ;
 Merkava Mark 3 ;
 Merkava Mark 4.